Cerralvo bezeichnet:
 Ciudad Cerralvo, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León
 Municipio Cerralvo, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León
 Isla Cerralvo, Insel im Golf von Kalifornien, heute offiziell Jacques-Cousteau-Insel